Hill House – edificio progettato da Charles Rennie Mackintosh in Scozia
Hill House School – scuola privata con sede a Knightsbridge, Londra
Hill House (The Haunting of Hill House) – prima stagione della serie televisiva antologica The Haunting del 2018